Michaël Llodra e Fabrice Santoro erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti contro Jonas Björkman e Maks Mirny.
Wayne Black e Kevin Ullyett hanno battuto in finale Bob Bryan e Mike Bryan 6–4, 6–4.

Teste di serie

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (primo turno)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
 Mahesh Bhupathi /  Todd Woodbridge (quarti di finale)
 Jonas Björkman /  Maks Mirny (semifinali)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (campioni)
 Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (quarti di finale)
 Gastón Etlis /  Martín Rodríguez (primo turno)
 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (secondo turno)

 Cyril Suk /  Pavel Vízner (secondo turno) 
 Martin Damm /  Jared Palmer (primo turno) 
 Leoš Friedl /  František Čermák (primo turno) 
 Xavier Malisse /  Olivier Rochus (secondo turno) 
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (secondo turno) 
 Julian Knowle /  Petr Pála (terzo turno) 
 Julien Benneteau /  Nicolas Mahut (secondo turno) 
 Simon Aspelin /  Todd Perry (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2005
ATP Tour 2005